

Карта 

На карте используются данные Всемирного банка по состоянию на 2019 год. Данные указаны в процентах.

Список 

В списке используются данные Всемирного банка. Данные указаны в процентах.

Примечания

Ссылки 

Списки:Европа